Анна Львовна Гарф (настоящая фамилия Гарфункель; 12 августа 1908, Смолевичи — 20 августа 1997) — русская детская писательница, собирательница фольклора Алтая.

Родилась в Смолевичах, ныне Минской области Белоруссии. Окончила МГУ им. М.В.Ломоносова (1931). Чл. Союза писателей СССР (1945).

Культура Алтая 
Начиная с 1926 года литературная деятельность Анны Гарф была связана с Горным Алтаем. Благодаря творческому содружеству двух писателей — А.Гарф и П. Кучияк — алтайские народные сказки получили широкую известность. Большинство из них подвергалось значительной переработке и представляет произведения, написанные по мотивам алтайских народных сказок. Алтайские сказки А. Гарф и П. Кучияка переведены на языки народов СССР, а некоторые из них опубликованы на иностранных языках в изданиях для зарубежных читателей.

Сочинения

Проза 
 Сказки Алтая. Новосибирск, 1937 (в соавт. с П. В. Кучняком)
 Сказки Алтая. Новосибирск, 1938
 Алтайские сказки. М.;Л., 1939
 Чимбиоки. М.;Л., 1945
 Что такое? М., 1946
 Север. М., 1948 (в соавт. с В. В. Покшишевским)
 Алтайские сказки. Новосибирск, 1952 (в соавт. с П. В. Кучияком)
 Магнетрон. М., 1957 (в соавт. с Бабат, Георгий Ильич)
 Утраченная вселенная. М., 1964 (в соавт. с Г. И. Бабат)
 Вот какие наши руки. М., 1961
 «Хюпкай» и другие народные сказки. М., 1964
 Ак-Чечек — Белый цветок: Алтайские сказки. Новосибирск, 1967 (в соавт. с П. В. Кучияком)
 Сказка для гостей. М., 1970
 В гостях у бабушки Кандики: По мотивам сказок народов Севера. М., 1971
 Кожаные башмаки: Повесть. М., 1971
 Лесной мальчик. М., 1971 (в соавт. с П. В. Кучияком)
 Грозный Чалл. Новосибирск, 1973
 Как зайчишка ума набрался. М., 1974
 Мальчик Ырысту: Алтайская сказка. Горно-Алтайск, 1975 (в соавт. с П. В. Кучияком)
 Агас — Отважный Горностай. Новосибирск, 1976
 Медведь-судья. М., 1976 (Сказки дружной семьи) (в соавт. с П. В. Кучияком)
 Танзаган — отец алтайцев: Алтайские сказки. М., 1978 (в соавт. с П. В. Кучияком)
 Маша-Мураша. М., 1979
 Белый слон и часы с кукушкой. М., 1981
 Керченский счастливец// Юность,1988

Примечания

Ссылки 
 Сканы книг Анны Гарф

Писатели России XX века
Писатели СССР
Русские писатели XX века
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Писатели Алтайского края
Выпускники МГУ
Литераторы, известные под псевдонимами
Родившиеся в Смолевичах
Члены Союза писателей СССР
Детские писательницы СССР
Жители ЖСК «Советский писатель»